Уильям Стивен «Уилл» Пауэр (; родился 1 марта 1981 года в Тувумбе, Австралия) — потомственный австралийский автогонщик; двукратный чемпион IndyCar Series (2014, 2022).

Общая информация 
Потомственный автогонщик: его дедушка выступал в мотогонках, его отец Боб выступает в различных австралийских гоночных сериях на машинах формульного типа с конца 1970-х годов, а брат Ник пробовал участвовать в подобных гонках в середине 2000-х.

Жена Элизабет Кэннон-Пауэр долгое время работает в пресс-службе различных команд IRL IndyCar (бракосочетание состоялось 17 декабря 2010 года).

В свободное время он пробует себя в роли барабанщика.

Спортивная карьера 

Рано попав вместе с отцом на гоночную трассу, Пауэр сам впервые сел за руль гоночной машины лишь в конце 1990-х годов: попробовав себя за рулём семейных Datsun 1200 и Swift SC92F. В 1998-м год Пауэр в первый провел несколько гонок в национальном чемпионате на технике Формулы-Форд. С 2000-го года он начал принимать участие в гонках более регулярно, через год стал вице-чемпионом первенства страны в этой категории, ещё через год завоевал аналогичный титул в национальной Формуле-3. Стабильно высокие результаты позволили ему найти финансирование в 2002-м году на параллельное участие в Формуле-Холден и кузовном чемпионате V8 Supercars. В туринговых соревнованиях Пауэр проехал два марафонских этапа (в Батерсте и Голд-Косте) и особых результатов не добился, в формульном классе смог стать чемпионом, выиграв семь из двенадцати гонок сезона.

Переехав в Европу, подписал контракт с одной из команд британской Формулы-3. Пара лет в данном первенстве не принесла особых результатов: Пауэр слишком часто менял команды и ко второму году в серии смог лишь регулярно приезжать на подиумные позиции, и добраться до места в Top10 личного зачёта, однако благодаря усилиям австралийских энтузиастов автоспорта получил возможность в 2004-м году попробовать на тестах машину Формулы-1, а через год и перейти в более престижные серии: попробовав себя сначала в Формуле-Рено 3.5, а затем в A1 Grand Prix и Champ Car. В первом чемпионате Пауэр завоевал три поула, две победы и седьмое место в общем зачёте (при этом пропустив четыре гонки сезона), а также опережая в отдельных гонках будущего чемпиона — поляка Роберта Кубицу. Во второй половине сезона Пауэр проехал британский этап A1 Grand Prix, а поздней осенью, при поддержке Кевина Калховена дебютировал в Champ Car: проехав сначала домашний Гран-при Голд-Коста, а затем и Гран-при Мехико. Австралийский совладелец Walker Racing остался доволен увиденным и подписал с Пауэром контракт на полный сезон следующего года.

Привыкание к новым гонкам прошло довольно быстро ещё и потому, что календарь Champ Car того времени почти не содержал трасс овального типа. В2006-м году Пауэр трижды финишировал в Top5, выиграл свой первый поул в серии и занял шестое место в общем зачёте (параллельно выиграв приз лучшего новичка чемпионата). Год спустя боролся за место в тройке призёров личного зачёта, выиграл пару гонок, но не слишком удачно проведя несколько гонок в конце сезона занял лишь четвёртое место, проиграв 19 очков Джастину Уилсону, ставшему вице-чемпионом.

В 2008-м году Champ Car слился с IRL IndyCar, а Пауэр вместе с Калховеном сменили команду, уйдя в KV Racing Technology. Новая техника, более высокий уровень соперников и наличие в календаре большого количества этапов на трассах овального типа заметно снизили результаты Пауэра: за год он лишь трижды финишировал в Top5 (пусть и выиграл одну гонку), часто попадал в аварии и занял в чемпионате двенадцатое место. Калховен и Вассер из-за подобных результатов не смогли удержать в команде нескольких крупных спонсоров и в межсезонье вынуждены были отказаться от услуг Пауэра.

Его услуги заинтересовали Роджера Пенске, искавшего варианты усиления пилотского состава своей команды в серии. Пауэр проехал сезон-2009 за Team Penske на ограниченном расписании, закончив все гонки в Top10 и в нескольких борясь за победу (а в Эдмонтоне победив). На следующий сезон Пенске подписал с австралийцем уже полноценный контракт. Более квалифицированное окружение в сочетании с постепенным ростом в календаре серии трасс дорожного типа вновь вернули Пауэра к лучшим результатам: в следующие три сезона он с запасом выигрывал кусок сезона на подобных трассах, но на овалах время от времени в самые напряжённые отрезки сезона допуска ошибки и раз за разом отдавал соперникам почти выигранный общий титул: сначала Дарио Франкитти, а затем Райану Хантеру-Рею. Постепенно, впрочем, и на овалах результаты Пауэра стабилизировались: в 2011-м году он выиграл укороченную гонку на Texas Motor Speedway, а пару лет спустя первый полноценный этап — на Auto Club Speedway.

В 2013-м году результаты Пауэра немного упали: несколько неудачных гонок на дорожных трассах (где-то отказывала техника, где-то он попадал в необязательные аварии — как по вине соперников, так и по своей (в Балтиморе, например, он не заметил атакующего его сзади соперника и вынес его с трассы) дали соперникам слишком большой гадикап. К концу сезону он занял четвёртое место. Пенске, тем не менее, год за годом продливал с ним контракт.

27 мая 2018 года Пауэр выиграл 102-ю в истории Indy 500

Статистика результатов

ChampCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

IRL IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 

 Профиль на сайте IRL IndyCar

Автогонщики Австралии
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Австралийской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Формулы-Холден
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Австралии
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты V8 Supercars
Победители 500 миль Индианаполиса